Tu m'appartieni (Tu m'appartiens!), film diretto da Maurice Gleize (1929)
Tu m'appartieni (You Belong to Me), film diretto da Wesley Ruggles (1941)